Envira (o envirá) puede referirse a:
 Envira, municipio del suroeste del estado de Amazonas (Brasil).
 El río Envira (o Embira), que corre por los estados de Acre y Amazonas (Brasil).
 El envirá o ibirá (Daphnopsis racemosa); arbusto de la familia de las timeleáceas.